Card Verification Value, een extra beveiligingscode op een creditcard
Christelijke Vlaamse Volksunie, een Vlaams verkiezingskartel uit 1954
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, een vorm van openbaar vervoer met deeltaxi's
sportclubs:
CVV (Charloisse Voetbalvereniging), een voormalige Nederlandse voetbalclub uit Rotterdam-Charlois
een voorvoegsel van sportclubs:
Cadetten Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: CVV Velocitas
Capelse Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: CVV Zwervers
Charloisse Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: CVV Mercurius
Christelijke Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: cvv Achilles, CVV Avanti, CVV Be Fair, CVV Berkel, CVV Blauw Wit '34, CVV Blauw Wit (W), CVV De Jodan Boys, CVV Jong Hercules, CVV Fit Boys, CVV Oranje Nassau 1918, CVV Redichem, CVV Rust Roest, cvv Sparta Enschede, cvv Trynwaldster Boys, CVV Vlug en Vaardig
Coevordense Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: CVV Germanicus
Culemborgse Voetbalvereniging, zoals gebruikt door: CVV Vriendenschaar
Curaçaose Voetbal Vereniging, zoals gebruikt door: CVV Willemstad